Мэньтоуго́у, Мыньтоуго́у () — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР). Расположен к западу от урбанизированной части города.

История 
После образования КНР уезд Ваньпин () вошёл в состав Специального района Тунсянь () провинции Хэбэй. 

В 1952 году уезд Ваньпин и Пекинский 16-й район были объединены в Западностоличный район угледобычи (). В 1958 году Западностоличный район угледобычи был переименован в район Мэньтоугоу.

Административное деление 
Мэньтоугоу делится на 4 уличных комитета, 1 местный комитет, 8 посёлков.

География 
93 % территории района занимают горы Сишань.

Достопримечательности 
 Храм Таньчжэ
 Гора Дунлиншань
 Храм Цзетай

Внимание публики привлекает недавно построенный комплекс административных зданий, чья архитектура, по мнению журналистов, навеяна соборами Московского кремля. В зданиях размещаются районные учреждения: Сейсмологическое бюро, Управление водными ресурсами, Управление по паркам, лесам, и озеленению, Метеорологическое бюро и метеостанция, Центр по борьбе со стихийными бедствиями, Отдел влияния на погоду, Станция тестирования безопасности громоотводов.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Пекина